Не следует путать с Социалистической партией Индонезии (Parsi) и Социалистической партией (Индонезия)
Социалистическая партия Индонезии () — политическая партия Индонезии, существовавшая с 1948 по 1960 годы, запрещена президентом Сукарно.

Основание партии 
В декабре 1945 года Социалистическая партия Индонезии (Parsi) и Социалистическая народная партия объединились в единую Социалистическую партию. Её председателем стал лидер Parsi Сутан Шарир (), вице-председателем — лидер Социалистической народной партии Амир Шарифуддин (). Партия была популярна среди молодых интеллектуалов и студентов, а также среди участников борьбы против японских оккупантов . В том же году партия получила 25 мест в рабочем комитете Центрального индонезийского национального комитета . Шарир и Шарифуддин были назначены помощниками премьер-министра, другие члены партии заняли министерские посты в правительстве .

В 1947 году между двумя лидерами партии начались разногласия; Амир Шарифуддин вместе со своими сторонниками перешёл в Коммунистическую партию. 13 февраля 1948 года Шарир и его сторонники основали новую партию, получившую название Социалистической партии Индонезии (PSI) .

Партия в эпоху либеральной демократии 
После того, как Республика Соединённые штаты Индонезии была вновь преобразована в унитарную Республику Индонезия, СПИ получила 22 из 232 мест в новом парламенте — Совете народных представителей .

Первый съезд партии был проведён в 1952 году .

На парламентских выборах 1955 года партия получила 753 191 голос (2 %) и 5 мест в парламенте; это было гораздо меньше, чем рассчитывало руководство партии .

В июне 1955 года состоялся второй съезд партии .

Участие в антиправительственном мятеже и запрет партии 
 
После поражения на выборах 1955 года в Индонезии начались разногласия между жителями Явы и жителями других островов. Большую роль в этих разногласиях сыграло решение начальника штаба армии генерала Насутиона о массовом переводе военнослужащих из одних регионов страны в другие, что вызвало недовольство среди военных, так как многие из них имели далеко идущие планы на жизнь в местности, в которой проходили службу. 20 июля 1956 года наиболее известный политик — не уроженец Явы, вице-президент Хатта ушёл в отставку. Президент Сукарно заявил, что устал от политической борьбы и предложил концепцию «направляемой демократии», СПИ выступила против неё .

В декабре 1956 года армейское командование Суматры объявило о своём неподчинении гражданским властям, в марте 1957 года командующий вооружёнными силами Восточной Индонезии на подчинённой ему территории были введены законы военного времени. Вскоре правительство ушло в отставку и Сукарно ввёл законы военного времени по всей стране. В мае член СПИ, профессор экономики доктор Сумитро Дьоджохадикусумо () выехал из Джакарты на Суматру, следом за другими политическими деятелями. В январе 1958 года партия потребовала от правительства создания нового правительства, в следующем месяце диссиденты в Паданге объявили ультиматум правительству с требованием ухода действующего правительства в отставку в течение пяти дней. Несмотря на попытку СПИ организовать новое правительство в Джакарте, оно было провозглашено в Буккитинги и получило название Революционное правительство Республики Индонезия. Во главе правительства встал Амир Шарифуддин, в него также вошли Сумитро Дьоджохадикусомо и Бурхануддин Харахап. Хатта и лидеры СПИ в Джакарте попытались вступить в переговоры с правительством, но правительство предпочло подавить восстание вооружённым путём. К середине 1958 года оно было подавлено .

Сукарно осуществил предложенный им план «направляемой демократии», введя в действие конституцию 1945 года. В новом кабинете, получившем название Высшего консультативного совета, СПИ не была представлена. В августе 1960 года Социалистическая партия Индонезии и партия Машуми были запрещены за противодействие «направляемой демократии» и участие в мятеже 1958 года .

Идеология партии 
Идеология Социалистической партии Индонезии базировалась на фабианстве, приспособленном для индонезийских условий. Партия подчёркивала необходимость модернизации, экономического развития и рационального планирования экономики, но выступала против национализма и противодействия всему иностранному. В то же время, признавая то, что экономика Индонезии нуждается в иностранном капитале, партия критиковала правительство Хатты, которое, по её мнению, находилось под сильным влиянием США. Партия выступала за неприсоединение страны к блокам, её независимость как от влияния СССР, так и от влияния США.

Партия обладала большим влияние среди армейского командования и высшего чиновничества. Её поддерживали генерал Насутион и султан Джокьякарты Хаменгкубувоно IX, хотя они не были членами партии .

Литература 
 Cribb, R.B & Kahin , Audrey (2004) Historical Dictionary of Indonesia (second edition), Scarecrow Press ISBN 978-0810-84935-8 
 Feith, Herbert (2007) The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia  Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd, ISBN 979-3870-45-2
 Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
 Ricklefs (1982), A History of Modern Indonesia, Macmillan Southeast Asian reprint, ISBN 0-333-24380-3
 Simanjuntak, P.H.H (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform Era), Penerbit Djambatan, Jakarta, ISBN 979-428-499-8

Примечания 

Политические партии Индонезии
Социалистические партии